Tanaocerus är ett släkte av insekter. Tanaocerus ingår i familjen Tanaoceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Tanaocerus